Etno  - (TRUPA ETNO) -  este o formație de muzică etno-dance din România, înființată în anul 2000.

Primii trei membri au fost Silvia Stanciu, Simona Secrier și Radu Ille.
Acesta din urmă a fost înlocuit cu Dan Lăzărică, care a plecat din formație în 2005, alături de Simona Secrier.
Dupa Plecarea din trupa a celor doi, in anul 2005 , alaturi de Silvia Stanciu au venit in trupa Ramona Olteanu si Alin. In anul 2007, Alin a inceput un proiect solo, fiind inlocuit de Florin Grigore.
In anul 2008, Silvia Stanciu, de asemenea a inceput un alt proiect muzical solo, iar in trupa , alaturi de Florin Grigore si Ramona Olteanu si-au facut aparitia doua dansatoare.
 
Dupa terminarea facultatii de Arta Teatrala si Cinematografica, in anul 2009, Ramona Olteanu este inlocuita de Claudia Ghitulescu, pana in anul 2010.

Silvia Stanciu s-a relansat în industria muzicală cu un nou nume, Sylvie, iar primul său album, „În stil ETNO", lansat în anul 2009, a avut rolul de a face tranziția artistei, de la etno la pop-dance.

Dan Lăzărică a început o carieră de compozitor, iar Radu Ille s-a lansat pe cont propriu.

Din anul 2010 pana in prezent, Trupa Etno este formata din Florin Grigore si cele 2 dansatoare ale lui, tinere si talentate. 

Impresarul formației este Radu Fornea.

Controverse.
Florin Grigore este si solist de muzica populara, in anul 2010 infiintand trupa Star Music Band.

Note

Legături externe 
 http://www.radiopopular.ro/artisti/Trupa-Etno-50.html
 Etno - Hai, nu mă lăsa, YouTube

Formații românești